Березанська Галина Олександрівна (1926—1975) — українська актриса, заслужена артистка УРСР (1969).
 Березанська Софія Станіславівна (1924, Кам'янець-Подільський) — український археолог, доктор історичних наук (1978).

 Див. також 
 Березанська (станиця)